Okręty US Navy o nazwie USS "Manatee":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. Wszedł do służby w 1917. 
 Drugi  był zbiornikowcem. W służbie w 1944-73.

Manatee